Karl Kiefer kan være flere personer
 Karl Kiefer (forretningsmand) - var en dansk forretningsmand, der var knyttet til Kooperationen (1874–1946)
 Karl Kiefer (teolog) - tysk katolsk teolog (1866-1940)